Ко́йское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Сонковского района Тверской области.
На территории поселения находятся 22 населенных пункта. Центр поселения — село Кой.

Географические данные 
 Общая площадь: 177,9 км²
 Нахождение: юго-восточная часть Сонковского района
 Граничит:
 на севере — с Пищалкинским СП
 на востоке — с Ярославской областью, Некоузский район
 на юге — с Кесовогорским районом, Феневское СП
 на юго-западе — с Кесовогорским районом, Кесовское СП
 на западе — с Григорковским СП

Главная река — Корожечна.

История 
В XIX — начале XX века деревни поселения относились к Койской, Васьянской и Бобровской волостям Кашинского уезда.

Образовано в 2005 году, включило в себя территории Койского и Пореченского сельских округов.

Население 

На 01.01.2008 — 702 человек.
Национальный состав: русские.

Населенные пункты 

На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
 Данилково
 Никиткино
 Бабаево
 Гридино
 Елупово
 Кобылино
 Липняги
 Ичкино

Известные люди 
 В селе Васьянское родился Герой Советского Союза Фёдор Васильевич Морин.

Примечания

Ссылки 

Муниципальные образования Сонковского района
Сельские поселения Тверской области